O condado de Teerã () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a capital nacional, Teerã.

Teera